Окуневская

Топоним 

 Окуневская — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Окуневская — деревня в Омутинском районе Тюменской области.

Фамилия 

 Окуневская, Татьяна Кирилловна — советская и российская актриса. Заслуженная артистка РСФСР.

См. также 

 Окуневская культура